Луис Архентино Палау (; 11 сентября 1896, Буэнос-Айрес — 8 февраля 1971, там же) — аргентинский шахматист, международный мастер (1965).

В составе сборной Аргентины участник двух шахматных олимпиад (1927 и 1928 гг.). Также представлял Аргентину на неофициальной олимпиаде 1924 г.

Чемпион Южной Америки 1925 г. Серебряный призер чемпионата Южной Америки 1928 г. Бронзовый призер чемпионата Южной Америки 1934 / 1935 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины